Aeshnata sensu Lohmann, 1996 = Aeshnodea
 Aeshnata sensu Bechly, 1996 = Aeshnomorpha